Le nom Gulf peut désigner :

Toponyme 

 Gulf, nom anglais de la province de Golfe en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Gulf, census-designated place américaine située dans le comté de Chatham en Caroline du Nord.
 le comté de Gulf, comté américain situé en Floride.
 les îles Gulf, îles de la province canadienne de Colombie-Britannique.

Autres 
 Gulf Oil une compagnie pétrolière américaine.
 la partie centrale d'un type de ferme traditionnel en Frise orientale : Maison à Gulf